Aleksandrovsk eller Alexandrovsk kan syfta på:

Ryssland
Aleksandrovsk-Sachalinskij – en stad på norra Sachalin
 Alexandrovsk – äldre namn på en stängd stad på Kolahalvön i Murmansk oblast, se Poljarnyj
 Aleksandrovsk-Grusjevskij – äldre namn den tredje största staden i Rostov oblast, se Sjachty

Ukraina
 Aleksandrovsk – äldre namn på en stad vid floden Dnepr, se Zaporizjzja

tl:Alexandrovsk, Russia